Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 3. und 4. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Es siegte die deutsche Weltmeisterin von 1991, Vizeweltmeisterin von 1993, Olympiadritte von 1992 und zweifache Europameisterin (1990/1994) Sabine Braun. Die britische Olympiadritte von 1996 Denise Lewis errang die Silbermedaille. Bronze ging an Remigija Nazarovienė aus Litauen.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
3./4. August 1997

Video 
 Remigija Nazaroviene 1997 Bronze medal World Championship Athens auf youtube.com, abgerufen am 7. Juli 2020

Weblinks 
 5th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 18. Mai 2020
 Women Heptathlon Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 7. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Athens 1997, S. 354 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 7. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Marousi